

Aziende 
 Miroglio – azienda di abbigliamento e tessuti italiana

Persone 
 Giuseppe Alfonso Miroglio - vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Miroglio – imprenditore italiano, fondatore dell'azienda Miroglio
 Giuseppe Miroglio – politico italiano
 Valerio Miroglio – artista italiano
 Francis Miroglio – compositore francese

Geografia 
 Bric Miroglio - monte delle Alpi Liguri
 Miroglio - frazione di Frabosa Sottana

Pagine correlate 
Giuseppe Miroglio